Това е списък на терористични организации, определени от националните правителства, бивши правителства и междуправителствени организации със строга възбрана върху дейността им. Много организации, които са обвинени, че са терористични организации, отричат да са такива, като свързват дейността си с „военна тактика“, посредством която следват целите си. Не съществува международен консенсус относно правното определение на тероризма.

Този списък не съдържа държави или държавни организации, които са под определението държавен тероризъм, или лица и групи свързани с определението „индивидуален тероризъм“. Този списък изключва също групи, които могат да се определят като терористи в широкия смисъл на думата, но не са официално определени по горните критерии.

Източници

Бележки 

 START Global Terrorism Database (also contains data from the defunct MIPT Terrorism Knowledge Base 
 US Department of State's Foreign Terrorist Organizations, as of January 19, 2010
 US Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control, 'What you need to know about U.S. Sanctions'
 US Department of State Terrorist Designation Lists
 US Department of State Country Reports on Terrorism 2008
 European Union list of terrorist groups and individuals, 2007
 European Union list of terrorist groups and individuals, 2009
 Official text of the Terrorism Act 2000 as enacted
 Home office independent reviews of the Act

Вижте също 
 Тероризъм
 Списък на терористични атаки
 Радикалният губещ, Ханс Магнус Енценсбергер, превел от немски Ирина Илиева 
 Великобритания обяви 21 организации за терористични, Дневник, 1 март 2001 г.
 Научна конференция „Тероризъм, медии, сигурност“, НБУ, 19 ноември 2007 г. 

 
Списъци